Planification financière s'avère un processus d'anticipation qui peut se référer à:

 Planification,
 Planification stratégique,
 Planification d'entreprise,
 Planification patrimoniale,
 Planification économique.